Ворончихино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ворончихино — деревня в Немском районе Кировской области.
 Ворончихино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Ворончихино — деревня в Кезском районе Удмуртии.